Kangilequtai bezeichnet:
 Kangilequtai (Inselgruppe, Aasiaat), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangilequtai (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland